

Patronyme 

 Sir Arthur Smith Woodward (1864-1944), paléontologue britannique ;
 Barbara Woodward (1961-), diplomate britannique ;
 Bob Woodward (1943-), journaliste américain ;
 Clive Woodward (1956-), joueur et entraineur de rugby à XV britannique ;
 Danielle Woodward (1965-), kayakiste australienne ;
 Edward Woodward (1930-2009), acteur et chanteur britannique ;
 Eudoxia Woodward (1919-2008), artiste et chercheuse américaine en chimie ;
 Frank Lee Woodward (1871-1952), traducteur britannique ;
 Freddie Woodward (1995-), plongeur britannique
 Henry Woodward (1832-1921), géologue et paléontologue américain ;
 Horace Bolingbroke Woodward (1848-1914), géologue britannique ;
 Joan Woodward (1916-1971), universitaire britannique et chercheuse en sociologie des organisations ;
 Joanne Woodward (1930-), réalisatrice, actrice et productrice américaine ;
 John Woodward (1665-1728), géologie et médecin britannique ;
 Keren Woodward (1961-), chanteuse anglaise, membre du groupe Bananarama ;
 Lucile Woodward, journaliste scientifique, professeur de fitness et une coach sportif française ;
 Morgan Woodward (1925-2019), acteur et scénariste américain ;
 Robert Burns Woodward (1917-1979), chimiste américain ;
 Samuel Pickworth Woodward (1821-1865), naturaliste britannique ;
 Sir Sandy Woodward (1932-2013), amiral britannique ;
 Ted Woodward (1935-2017), un joueur de rugby à XV international anglais ;
 Thomas Emmanuel Woodward (1918-1985), entomologiste (hétéroptériste) néo-zélandais, donc le nom d'auteur en zoologie est Woodward ;
 Thomas Jenkinson Woodward (1745-1820), botaniste et phycologue britannique dont l’abréviation botanique standard est Woodw.;
 Vivian John Woodward (1879-1954), joueur de football britannique;
 Josh Woodward (19?-), compositeur contemporain de rock acoustique, pionnier dans la musique sous licence Creative Commons.

Toponyme 
 Woodward, une ville du comté de Dallas, en Iowa, aux États-Unis ;
 Woodward, ville américaine située en Oklahoma.

Voir aussi 

Patronyme anglais